Kurfürstenstraße 4 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kurfürstenstraße 4 in Bingen am Rhein, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bingen am Rhein #Bingen am Rhein
 Kurfürstenstraße 4 in Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Bockenheim #Kurfürstenstraße 4, Wohnhaus
 Kurfürstenstraße 4 in Minden, siehe Liste der Baudenkmäler in Minden (rechts der Weser)
 Kurfürstenstraße 4 in München, siehe Liste der Baudenkmäler in der Maxvorstadt
 Kurfürstenstraße 4 in Potsdam, siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/K
 Kurfürstenstraße 4 (Wuppertal)